

Anno 
 640 o 640 a.C.

Codici 
 640 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Senftenberger Sternwarte, presso Řeřichy, nella Repubblica Ceca (secondo le coordinate geografiche)

Matematica 
 640 – numero